Mana war eine Supermarktkette, die am 6. Juni 1991 als erstes Unternehmen seiner Art eine Filiale in der Tschechoslowakei eröffnete. Im Vergleich zu anderen tschechischen Lebensmittelgeschäften zu dieser Zeit war Mana landesweit die Einzige ihrer Art im Land und die Einzige, die ein derart umfangreiches Sortiment hatte. Die erste Filiale wurde in der Siedlung Březinky in Jihlava (Iglau) eröffnet. Ein weiteres Geschäft eröffnete eine Woche später, diesmal in der Hauptstadt Prag. Es war das am meisten besuchte Geschäft in Tschechien. Es soll sogar Fälle gegeben haben, in denen Busse mit Kunden aus der Slowakei in Prag halt machten, damit die Kunden bei Mana einkaufen können.

Mana war eine Vertriebslinie des Unternehmen Euronova a.s., welches vom niederländischen Unternehmen Ahold Ende 1999 übernommen wurde. In Tschechien wurden Mana-Filialen daraufhin an Konkurrenten wie Julius Meinl verkauft. Zusammen mit der Discountlinie Sesam wurden weitere Standorte auf die neue Vertriebslinie Albert umgeflaggt. Die Einwohner von Jihlava waren nach der Schließung der Geschäfte sehr unzufrieden und die Stadt erlebte einen drastischen Rückgang der Touristen aus anderen Städten. Julius Meinl zog sich 2005 aus Tschechien und verkaufte alle Standorte, auch ehemalige Mana-Standorte, an Ahold, welche die Filialen auf Albert umflaggte.

Einzelnachweise 

Lebensmitteleinzelhändler
Gegründet 1991
Aufgelöst 1999
Einzelhandelsunternehmen (Tschechien)
Supermarkt
Ehemaliges Unternehmen (Tschechien)